Стиля́ги может означать:

 Стиляги — молодёжная субкультура.
 «Стиляги» — фильм Пенелопы Сфирис (США, 1987).
 «Стиляги» — фильм Валерия Тодоровского (Россия, 2008).

См. также 
 «Стиляги из Москвы» — альбом группы «Браво».